CFMM est un sigle pour :
Compagnie française de mines et métaux ;
Conseil de la fonction militaire de la Marine en France.